Huxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huxi (socken i Kina), Jiangxi, 
 Huxi Jiedao, socken, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar